Чека́н:
 Чекан — холодное оружие, боевой молот, представляющее маленький топорик или клювообразное орудие (что и клевец), чаще с молотком на обухе.
 Чекан — стержневидный инструмент для чеканки, имеющий различную форму рабочей части.
 Чекан (нумизматика) — понятие, охватывающее изображение и легенду на монете или саму монету, изготовленную способом чеканки.
 Чеканы (мухоловки) (Saxicola) — род птиц семейства мухоловковых отряда воробьинообразных.

Топонимы 
 Чеканы — сектор в восточной части Кишинёва на левом берегу реки Бык.
 Чекан — село в Азнакаевском районе Республики Татарстан.
 Чекан — село в Увинском районе Удмуртской Республики.

Персоналии 
 Чекан, Иеремия Федорович (1867 — 1941) — православный священник, журналист и политик из Бессарабии.
 Чекан, Елена Васильевна (1946—2013) — советская и украинская киноактриса, сценарист, журналистка.
 Чекан, Станислав Юлианович (1922—1994) — советский актёр.